Bussek ist der Familienname der folgenden Personen:

 Georg Bussek, deutscher Regisseur, Produzent
 Ulla Bussek (* 1943), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Busek
 Buseck
 Buzek